Gasómetro puede hacer referencia a:

 Tanque de gas de gran tamaño.
 Gasómetro, un aparato diseñado para medir volúmenes de gases
 Viejo Gasómetro, primer estadio del club argentino de fútbol San Lorenzo de Almagro.
 Nuevo Gasómetro, estadio Pedro Bidegain, actual estadio del club argentino de fútbol San Lorenzo de Almagro. 
 Gasómetro, fábrica de gas de coque de Madrid, España, construida en el siglo XIX.
 Usina del Gasómetro, antigua central termoeléctrica de Porto Alegre, Brasil, que funciona en la actualidad como centro cultural.
 Gasómetros, antiguos depósitos de gas en Viena, Austria.